JAC HFC3252KR1  — грузовой самосвал производства компании JAC (Китай).

Общие сведения 
Самосвалы серии HFC3252 построены на базе шасси грузоподъёмностью до 26 тонн.
Рама шасси изготавливается из высокопрочной стали единой штамповки с бесшовным двойным листом. Штамповка производится на крупнейшем в Китае 6000-тонном прессе KAWASAKI.
Набор лицензионных комплектующих от надёжных производителей в сочетании с бюджетным в обслуживании двигателем делают самосвалы JAC оптимальным решением для различных конечных потребителей: горнодобывающих предприятий, строительных и транспортных компаний.
Эти грузовики зарекомендовали себя как надёжные в эксплуатации машины. Благодаря технологиям мирового уровня самосвалы JAC обладают отличными рабочими характеристиками, комфортом вождения и долговечностью.

Технические характеристики 

Грузовые автомобили
HFC3252KR1